Parsons kan som auktorsförkortning betyda:

 Michael J. Parsons
 Samuel Browne Parsons

Robotskapade auktorsförkortningar